Gordon J. Brand (geboren in 1955), Engels golfer
Gordon Brand Jr. (geboren in 1958), Schots golfer